Арык:
Топоним
 Арык — гидротехническое сооружение в виде оросительного канала в Средней Азии.
 Арык — река в России, протекает в Республике Алтай.
 Арык — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Арык — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Арык — тюркское кыпчакское племя.
Персоналии:
 Арык, Ремзи Огуз (1899—1954) — турецкий археолог, историк, публицист и политик.
 Арык, Энгин (1948—2007) — турецкий физик.